Никола Любичич (; 4 апреля 1916, Каран — 13 апреля 2005, Белград) — югославский военачальник, участник Народно-освободительной войны Югославии, с 1967 по 1982 годы — союзный секретарь Народной обороны Югославии (Министр обороны Югославии), с 1982 по 1984 годы — Председатель Президиума Социалистической Республики Сербия (глава социалистической Сербии). Кавалер многих орденов, Народный герой Югославии.

Биография

Довоенные годы 
Родился 4 апреля 1916 в селе Каран близ Ужице. Окончил школу города Ужице и среднюю сельскохозяйственную школу города Валево. Служил в Королевской армии Югославии, военное обучение проходил в Школе офицеров резерва пехоты в Мариборе. До войны работал в Начальной сельскохозяйственной школе в Севойно, близ Ужице, Косериче и Плевле. Активно участвовал в акциях молодёжных организаций Валевской сельскохозяйственной школы.

Война 
В дни Апрельской войны командовал взводом горнострелкового батальона из села Здравчичи. Принял бой против немцев в Валево. После капитуляции армии не сложил оружие, по приказу окружного отделения КПЮ в Ужице стал собирать партизан в регионе (особенно в родном селе). В 1-ю Ужицкую роту Ужицкого партизанского отряда по зову Любичича добровольцы стали вступать в начале августа. Тогда же он был принят и в партию. Боевое крещение принял в боях за Байину-Башту и Ужице. После освобождения Ужице руководил войсками в районах Вардишта и Добруна, защищал территорию между Прибоем и Вишеградом. После отступления партизан из Ужице был назначен командиром 3-й роты в отряде и через Златибор покинул регион, выйдя в Санджак. По пути рота Любичича неоднократно вступала в бои с четниками и немцами, а затем обороняла Верховный штаб НОАЮ в Дренове от итальянских войск. После этого 3-я рота прикрывала силы Верховного штаба во время перехода к Рудо.

3-я Ужицкая рота позднее вошла в состав 5-го Шумадийского батальона 1-й пролетарской ударной бригады: Никола стал заместителем командира батальона Милана Илича. Рота перебралась в Романию из Рудо. В начале 1942 года рота в обстановке суровой зимы выбралась в Яхорину, где ей снова доверили охрану Верховного штаба. С его руководителями и солдатами рота Любичича перешла в Фочу, где Никола и стал командиром 5-го Шумадийского батальона. Тот вёл боевые действия против четников и итальянцев близ Челебича и Дуба. 1 мая 1942 в битве при Чайниче Никола был первый раз ранен. Во время наступления противника на Фочу батальон оборонял территории между теми же Чайничем и Фочей, а также вёл бои на Пивской возвышенности и в долине Дурмитора. Батальон Любичича, перебравшись через реку Пива в Плужин, снова получил задание по охране Верховного штаба НОАЮ, после чего продолжил бои против четников и итальянцев близ Гацко. В одной из стычек на Сутьеске батальон разгромил группу четников, однако большая часть солдат погибла после авианалёта итальянцев.

После прибытия в деревню Врбница по распоряжению Верховного штаба батальон был передан в распоряжение 2-й пролетарской ударной бригады, восполняя её потери. Любичич возглавил 4-й Ужицкий батальон, во время похода в Боснийскую Краину его батальон участвовал в битве за Калиновик, затем в переходе Сараево-Кониц в битве при Тарчине, в боях за Бугойно, Купрес, Маняча и освобождении Мрконич-Града и Яйце. Позднее батальон продолжал бои в Босанском-Грахове и на Динаре, близ Книна. Второй раз Никола был ранен именно там. Пролечившись некоторое время в Босански-Петроваце, Любичич участвовал в битве на Неретве вместе с колонной раненых, совершая переход к Неретве из Босански-Петроваца. Там он вернулся в строй 2-й пролетарской ударной бригады. Никола продолжил бои с бригадой в долине Неретве, разгромив немцев на Пидрише и при Горни-Вакуф-Ускопле, форсировав Неретву в боях против четников и одолев противников около Борачского озера. 2-я пролетарская тем временем вела бои против итальянцев и четников при форсировании Дрины, на землях Санджака, Черногории и Восточной Боснии.

После битвы на Сутьеске со 2-й пролетарской бригадой Любичич участвовал в прорыве к Зеленгоре, как и на пути около Милевины. Позднее его солдаты действовали в районе на территории современных общин Кладань и Тузла. Там в начале августа 1943 года по приказу Верховного штаба НОАЮ Любичич с 6 товарищами и радиостанцией отправился на территорию оккупированной Сербии. Его отряд прошёл через Семберию и Срем. В Сербии они добрались через Умку к Аранджеловацу, где встретились с частями 1-й шумадийской бригады. По приказу Верховного штаба Никола от Рудника через Косерич и гору Тару отправился с бригадой дальше к долине реки Лим и Вардиште, вступая в бои с противником. Прибыв в Санджак, Никола некоторое время занимал должность начальника штаба 2-й пролетарской ударной бригады, а затем возглавил 3-ю сербскую пролетарскую ударную бригаду.

С новой бригадой Любичич участвовал в боях в Санджаке и Западной Сербии в городах Златибор, Иваница, Букови, Беране, Андриевица, на горе Таре и в районе Валево. Во время прорыва партизан в Сербию Никола стал начальником штаба 2-й пролетарской дивизии, с которой во второй половине 1944 года вышел в Сербию после боёв в долине Ибара и на Копаонике. В августе 1944 года он стал заместителем командира Корпуса народной обороны Югославии, и на этой должности он и встретил окончание войны.

После войны 
После войны Любичич командовал дивизией Корпуса народной обороны Югославии. Окончил в 1947 году Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 1950 году Высшую военную академию Белграда, затем возглавил корпус в Загребе, Любляне и Крагуеваце. Был также помощником командира 1-й армии по политподготовке, командовал пограничными войсками Югославии, был начальником Военной школы и комендантом 1-го военного округа. С 1967 по 1982 годы был министром обороны Югославии, после чего был демобилизирован. С 1963 по 1967 годы Любичич был депутатом Союзной Скупщины, на VIII Съезде СКЮ избран в ЦК СКЮ, на IX, X и XI Съездах избирался в состав Президиума ЦК СКЮ. С 1982 по 1984 годы был Председателем Президиума Социалистической Республики Сербии, с 1984 по 1989 годы входил в состав Президиума СФРЮ.

13 апреля 2005 Любичич скончался: последние дни он провёл в Белградской военно-медицинской академии. 16 апреля 2005 он был похоронен с воинскими почестями на Аллее почётных граждан на Новом кладбище.

Был награждён рядом орденов и медалей, в том числе Орденом Народного героя (указ от 27 ноября 1953).

Оценка деятельности 
Любичич запомнился как автор нескольких трудов по военному делу, в которых изложил своё видение правил ведения войны, а также автор мемуаров о своей воинской службе в годы Второй мировой войны. По мнению некоторых людей, вместе со Стане Доланцем после Иосипа Броза Тито они были самыми влиятельными людьми в Югославии (в последние годы жизни Тито они фактически были его ближайшими советниками). Считается, что Любичич и Доланц подстроили арест Йованки Броз и её изоляцию после смерти мужа: они выдвигали против неё неоднократно обвинения в подготовке государственного переворота.

Сочинения 
 «Общенародная оборона — стратегия мира» ()
 «Ужицкий партизанский отряд» ()
 «Ужице в 1941 году» ()
 Мемуары «В Титовской колонне» ()

Примечания

Литература 
 Војна енциклопедија (књига пета), Београд 1973. година
 
 Советская военная энциклопедия, том 5.

Ссылки 
 The Twilight Years of Serbian Communism
 Любичич Никола (Форум славянских культур)

Югославские партизаны
Члены Президиума ЦК СКЮ
Коммунисты Сербии
Министры иностранных дел Югославии
Министры обороны Югославии
Военачальники Югославии
Члены Президиума СФРЮ
Похороненные в Белграде
Председатели Президиума Социалистической Республики Сербии
Депутаты Скупщины СФРЮ
Генералы Югославии
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Высшей военной академии Югославской народной армии
Похороненные на Новом кладбище (Белград)